Dania kan referere til:
 Dania - et geografisk område i Skandinavien, som var beboet af daner.
 Dania (Elfenbenskysten) - en by og et præfektur i Elfenbenskysten.
 Dania (fornavn) - et fornavn.
 Dania (lydskriftsystem) - et lydskriftsystem.
 Dania (skib, 1823) - en hjuldamper, bygget i Storbritannien i 1823
 Flere danske virksomheder.